Probstei steht für:

 Propstei (Kirche), kirchlicher Verwaltungsbereich (altertümliche Schreibung)
 Propsteihof, Wohn- und Amtssitz eines Propstes

geographische Objekte:
 Probstei (Region), Landschaft in Schleswig-Holstein
 Amt Probstei, Verwaltungsgliederung in Schleswig-Holstein

Siehe auch:

 Propstei